Altenburg är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Albert Altenburg (1884–1960), svensk cirkusdirektör
 Johan Ernst Altenburg (1734–1801), tysk tonsättare
 Michael Altenburg (1584–1640), tysk tonsättare
Den 31 december 2013 var 32 personer med efternamnet Altenburg bosatta i Sverige.

Källor

Svenska efternamn
Tyska efternamn